Messeturm ist der Name folgender Hochhäuser:

 Messeturm (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 Messeturm Basel in Basel

Messeturm ist die Bezeichnung folgender Türme auf Messegeländen:

 Hermesturm in Hannover
 Berliner Funkturm
 Messeturm Köln
 Messeturm Leipzig
 Messeturm München
 Messeturm Rostock
 Mannesmannturm Wien